Samsun (provincie), een provincie in Turkije
 Samsun (district),  een Turks district in de provincie Samsun
 Samsun (stad), een stad in het Turkse district Samsun
 Samsun (berg), een bergketen in Turkije

Zie ook
 Samson (doorverwijspagina)